Les élections communales et provinciales belges de 2012 ont eu lieu le dimanche  en Belgique.

En Flandre, le résultat le plus marquant est la nouvelle percée de la NVA, qui emporte notamment la ville d'Anvers et étend son implantation sur tout le territoire de la Région, tandis que le parti d'extrême-droite le Vlaams Belang chute lourdement. Le CD&V se maintient globalement, mais le sp.a et l'Open VLD perdent du terrain. Groen est le deuxième gagnant .

En Région wallonne, on constate un statu quo général par rapport aux élections précédentes. Le Parti socialiste confirme sa domination dans les grandes villes wallonnes (Paul Magnette à Charleroi, Elio Di Rupo à Mons ou Willy Demeyer à Liège), sauf à Namur où il est devancé par le cdH qui réalise aussi de beaux scores à Bastogne et Mouscron. Le MR confirme sa domination dans le Brabant wallon. Ecolo performe bien, en obtenant trois postes de bourgmestre supplémentaires, à Enghien, Fauvillers et Mont-Saint-Guibert . Ces élections furent une première wallonne pour le FDF, tant au niveau provincial que communal.

Au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a plus de changements, avec par exemple des modifications de majorité, comme à Bruxelles-Ville, où le PS met fin à l'alliance avec le cdH mené par Joëlle Milquet, remplacé par le MR . Certaines listes arrivées en tête se voient reléguées dans l'opposition par une coalition d'autres partis, à Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, mais le changement le plus commenté est celui de la nouvelle majorité constituée à Molenbeek-Saint-Jean entre MR, cdH et Ecolo, qui exclut le PS et met fin à la carrière de bourgmestre de Philippe Moureaux .  À Anderlecht, le PS devient le premier parti, devançant désormais le MR.

Dans l'ensemble du pays, on remarque la chute de l'extrême-droite et une percée du Parti du travail de Belgique (PTB). Le Parti Pirate, pour sa première participation aux élections communales, rate de 14 voix son premier poste de conseiller communal dans la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve où il obtient 5,16 % des voix.

Élections provinciales

Anvers 
 sont à pourvoir. 

La nouvelle majorité est une coalition N-VA-CD&V et sp.a.

Brabant flamand 
 sont à pourvoir.

La nouvelle majorité est une coalition  CD&V-sp.a-Open Vld-Groen.

Brabant wallon 
 sont à pourvoir

Flandre occidentale

Flandre orientale 
72 sièges sont à pourvoir.

Hainaut 
 sont à pourvoir.

Liège 
 sont à pourvoir.

 * En y incluant les résultats des branches germanophone des partis.

Limbourg

Luxembourg

Namur

Élections communales



























Annulation du scrutin 
Il y a eu différentes anomalies constatées au niveau des élections communales :

 Assesse : Des anomalies ont été constatées dans l'un des bureaux de vote. Après recomptage, la province avait décidé d'établir une nouvelle élection. Cependant, Ecolo a introduit un recours auprès du Conseil d'État qui lui a donné raison. L'élection est validée.
 Brugelette : Une erreur a été commise sur les bulletins de vote concernant une liste d'une candidate indépendante. La nouvelle élection a eu lieu le dimanche .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Conseil communal (Belgique)
 Provinces de Belgique
 Liste des bourgmestres wallons entre 2013 et 2018
 Liste des bourgmestres actuels de la Région de Bruxelles-Capitale
 Liste des bourgmestres flamands entre 2013 et 2018

Liens externes 
 Élections communales du 14 octobre 2012 (entre autres informations générales et inscription des citoyens étrangers), SPF Intérieur - Direction des Élections
 Résultats complets (listes et candidats) des élections communales et provinciales en Flandre (site officiel)
 élections communales et provinciales en Wallonie, résultats complets de 2006 (listes et candidats) (sites officiels)
 élections communales en Région de Bruxelles-Capitale; résultats complets de 2006 (listes et candidats) (sites officiels)
 Tracts et affiches électorales.

Belgique, communales et provinciales
2012
2012
2012 en Belgique
Politique en octobre 2012